Tidemann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Dietrich Tidemann (1756–1821), Jurist, Bremer Senator und Bremer Bürgermeister
 Carl August Tidemann, norwegischer Musiker
 Franz Tidemann (1752–1836), Jurist, Bremer Senator und Bremer Bürgermeister
 Johannis Tidemann († vor 1456), deutscher Jurist
 Marcus Tidemann (1675–1753), Lübecker Kaufmann und Ratsherr
 Mattheus Tidemann († 1579), Ratsherr der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Tideman
 Tidemand
 Tiedemann